Das Arrondissement Beaune ist eine Verwaltungseinheit des Départements Côte-d’Or in der französischen Region Bourgogne-Franche-Comté. Unterpräfektur ist Beaune.

Im Arrondissement liegen sechs Wahlkreise (Kantone) und 222 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Arnay-le-Duc
 Kanton Beaune
 Kanton Brazey-en-Plaine
 Kanton Ladoix-Serrigny
 Kanton Longvic (mit 21 von 26 Gemeinden)
 Kanton Nuits-Saint-Georges

Gemeinden

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde die Fläche der 31 Gemeinden Barges, Bévy, Brochon, Broindon, Chambolle-Musigny, Chambœuf, Chevannes, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Corcelles-lès-Cîteaux, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, Épernay-sous-Gevrey, L’Étang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Messanges, Morey-Saint-Denis, Noiron-sous-Gevrey, Quemigny-Poisot, Reulle-Vergy, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges, Segrois, Semezanges, Ternant und Urcy aus dem Arrondissement Dijon dem Arrondissement Beaune zugewiesen.

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
 bis 2018: Clémencey, Quemigny-Poisot
 bis 2015: Ivry-en-Montagne, Jours-en-Vaux  
 bis 2016: Cormot-le-Grand, Vauchignon

Beaune
Département Côte-d’Or